Grąd ist ein polnischer Ortsname:
 Grąd (Brojce), Ort in der Gmina Brojce, Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Grandhof, Kreis Kolberg, Pommern
 Grąd (Bartoszyce), untergegangener Ort in der Landgemeinde Bartoszyce, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Grundmühle, Kreis Friedland (ab 1927: Kreis Bartenstein), Ostpreußen
 Grąd (Radziłów), Ort in der Gmina Radziłów, Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien